La gare Sainte-Dorothée est une gare du Réseau de transport métropolitain située dans la ville de Laval où passe le train de banlieue de la ligne Deux-Montagnes.

La gare est fermée en 2020 afin de permettre la réalisation du Réseau express métropolitain dont elle en deviendra une station.

Correspondances

Autobus

Société de transport de Laval

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Agence métropolitaine de transport – Gare Sainte-Dorothée

Gare à Laval (Québec)
Réseau express métropolitain